Подзаконовият правен акт може да бъде:
 Подзаконов нормативен акт - постановление на Министерския съвет, правилник, наредба и инструкция;
 общ административен акт;
 индивидуален административен акт;
 Съдебен акт - решение, определение, разпореждане, присъда.